"La Playa" pode ser:
 La Playa, localidade argentina na província de Córdoba
 La Playa (Norte Santander), cidade colombiana
 La Playa D.C., filme colombiano

Desambiguações de topônimos